Osório steht für:

 Osório (Rio Grande do Sul), Stadt in Brasilien

Osorio oder Osório ist der Familienname folgender Personen:
 Baltasar Osório, portugiesischer Meereszoologe
 Camila Osorio (* 2001), kolumbianische Tennisspielerin
 Cristóbal Gregorio VI. Portocarrero Osorio Villalpando y Guzmán (1693–1763), spanischer Diplomat
 Darío Osorio (* 2004), chilenischer Fußballspieler

 Elsa Osorio (* 1952), argentinische Schriftstellerin und Autorin
 Felipe Méndez de Vigo y Osorio (1829–1901), spanischer Diplomat
 Frank Osorio (* 1988), kolumbianischer Radrennfahrer
 Gabriel Osorio (1983/1984), chilenischer Animator und Filmregisseur
 Héctor David García Osorio (* 1966), honduranischer Geistlicher, Bischof von Yoro
 Jaime Osorio (1947–2006), kolumbianischer Filmschaffender
 Jerónimo Osório (1506–1580), portugiesischer Theologe, Historiker, Dichter und Humanist
 Jonathan Osorio (* 1992), kanadisch-kolumbianischer Fußballspieler
 Jorge Osorio (* 1977), chilenischer Fußballschiedsrichter

 Juan Carlos Osorio (* 1961), kolumbianischer Fußballspieler und -trainer
 Julio Osorio (1939–2022), panamaischer Basketballspieler
 Mariano Osorio (1777–1819), spanischer General, Gouverneur von Chile
 Marne Osorio (Marne Yohn Osorio Lima; * 1965 oder 1966), uruguayischer Tierarzt und Politiker
 Miguel Alvaro Osório de Almeida (1916–1999), brasilianischer Diplomat
 Oswaldo Osorio Canales († 2010), venezolanischer Politiker, Unternehmer und Jurist
 Pedro Osorio Nicolás (* 1965), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Ricardo Osorio (* 1980), mexikanischer Fußballspieler
 Rodrigo Pacheco y Osorio († 1652), spanischer Kolonialverwalter, Vizekönig von Neuspanien
 Saturnino Osorio (1945–1980), salvadorianischer Fußballspieler
 Sonia Osorio (1928–2011), kolumbianische Tänzerin
 Trinidad Osorio (1929–2002), mexikanischer Künstler
 Victor Osorio (* 1982), chilenischer Gewichtheber

Siehe auch:
 EE-T1 Osório, brasilianischer Kampfpanzer
 Ossorio